

Bibliografia 
 Keesing's Contemporary Archives (various volumes)
 The South African Constitution, by H.J. May (3rd edition 1955, Juta & Co)

Parlament Południowej Afryki
Listy polityków